

Vita e carriera

Primi anni di vita e attività pre-debutto 
Momo Hirai è nata a Kyōtanabe, nella prefettura di Kyoto, in Giappone. Ha iniziato a ballare all'età di tre anni, insieme alla sorella maggiore, Hana.

Momo ha guadagnato presto visibilità nell'industria musicale sudcoreana, apparendo in un video musicale per Lexy nel 2008 e nel talent show Superstar K nel 2011. Momo e sua sorella sono state originariamente avvistate da JYP Entertainment in un video online nel 2012. A entrambi è stato chiesto di fare un provino, anche se solo Momo ha avuto successo, spingendola a trasferirsi in Corea del Sud nell'aprile 2012. Prima di unirsi al gruppo Twice, ha ballato in numerosi video musicali come "tirocinante". Nel 2015, Momo ha partecipato al reality show sudcoreano Sixteen, creato da JYP Entertainment e coprodotto da Mnet. Inizialmente è stata eliminata, ma alla fine è stata riportata indietro per permetterle di entrare a far parte del gruppo di ragazze della formazione finale delle Twice grazie al feedback positivo dei sondaggi eseguiti degli spettatori e delle sue capacità di esibizione.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni